Об'єкт 8М-906 - експериментальний ходовий макет бойової машини ( легкого по масі плаваючого танка / бойової розвідувальної машини ) на повітряній подушці , створений у середині 1960-х років на базі серійного плаваючого танка ПТ-76 . Випущено в єдиному екземплярі

Історія створення 
У 1961 році у ВНДІ-100 у 1959 - 1963 роках проводилися масштабні дослідження можливості та доцільності застосування повітряної подушки для сухопутних бойових машин  . Через два роки, в 1965 році , Челябінським тракторним заводом , чотирма роками раніше створив також « Об'єкт 760 », на базі плаваючого танка ПТ-76 був виготовлений ходовий макет бойової машини на повітряній подушці «Об'єкт 8М-906». Подробиці випробувань машини невідомі, подальшого розвитку проект не отримав  .

Опис конструкції 
Подробиці проекту «Об'єкт 8М-906» у загальнодоступних джерелах практично відсутні - відомо лише, що машина була реалізована в металі, була виконана на базі ПТ-76, мала масу 13,5 т (що на 0,5 т менше за масу базової машини) і була оснащена повітряною подушкою  . Хоча опублікованої інформації про тип останньої немає, очевидно, що вона була камерною, оскільки повітряна подушка соплового типу вимагає специфічне компонування шасі, що відрізняється від такої у ПТ-76 та іншої серійної бронетехніки.

Джерела 
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_8%D0%9C-906
Легкі танки
Дослідні танки і прототипи
Плавучі танки
Танки СРСР